Sääsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sääsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Sääsaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar